Archimbald I van Bourbon, heer van Bourbon (959-988)
 Archimbald I van Périgord, graaf van Périgord (1205-1212)